Jastrowitz ist der Nachname von:
 Moritz Jastrowitz (1839–1912), deutscher Mediziner
 Hermann Jastrowitz (1882–1943), deutscher Mediziner